Noordhout (boerderij), boerderij in de Nederlandse plaats Voorhout
Noordhout (landgoed), landgoed in de Nederlandse provincie Utrecht